Серяк — озеро в Мурманской области.
 Серяк — река в Пермском крае, приток Качки.
 Серяк — село в Пермском крае.